Tammo kan avse:
Tammo (djur) – ett släkte tvåvingar.
Tammo (vid Ålön, Pargas) – en ö i Pargas stad, Åboland.
Tammo (vid Sorpo, Pargas) – en ö i Pargas stad, Åboland.

Se även
Tamo